Екатери́на Ю́рьевна Ры́ндык-Иго́ль — телевизионная ведущая; главный редактор и креативный продюсер Российского Центра «Практика»; арт-директор Международного Фестиваля «Живое слово»; преподаватель ННГУ им. Лобачевского; тренер публичности и телевизионного мастерства; член комиссии по вопросам помилования на территории Нижегородской области

Биография

с 2006 г. 
Российский Центр «Практика»:
Главный редактор, креативный продюсер, тренер.
 авторство и ведение видеоканала «Живое слово» (о повышении эффективности общения людей);
 авторство фильмов проекта «Моя страна», НТК «Звезда»;
 авторство и продюсирование коммерческих и социальных документальных фильмов;
 разработка и проведение тренингов для телекомпаний стран СНГ;
 проведение тренингов для публичных людей.

Фестиваль «Живое слово»:
Арт-директор.
 разработка концепций Международных мультимедийных фестивалей (защита русского языка в СМИ).

с 2005 г. 
Комиссия по вопросам помилования на территории Нижегородской области.
 участие в рассмотрении ходатайств о помиловании.

с 2001 г. 
ННГУ им. Лобачевского: Преподаватель.
 Разработка и ведение курсов «Менеджмент телевидения» и «Драматургия телевизионных программ». Ведение курса «Продюсирование проектов».

Российский Центр «Практика» и «Интерньюз».
 Проведение тренингов «Самопродюсирование некоммерческих проектов».
Журналы «Красивые люди», «Самокат».
 Авторские статьи об известных людях.

1994—2006 гг. 
Телекомпания «Волга»:
 2001—2006 гг. Руководитель программы «Без Антракта». Автор, ведущая, продюсер.
 1997—2000 гг. Автор документальных и коммерческих фильмов, ведущая утреннего канала «Привет, проснись и пой!».
 1996—1997 гг. Производство в Великобритании циклов передач «Английские каникулы Екатерины Рындык» и «Русская жизнь в Лондоне».
 1994—1997 гг. Автор программы «Наедине со звездами» (увлекательно о космосе).
 1994 г. Корреспондент, ведущая новостей.

Образование 
 Диплом с отличием Президентской программы подготовки высших управленческих кадров (специальность «Менеджмент»), 2005 г.
 Сертификат Школы телевизионного мастерства Владимира Познера (специальность «Телеведущий»), 2003 г.
 Диплом с отличием ННГУ им. Лобачевского (специальность «Радиофизик-исследователь»), 1992 г.

Достижения 
 продюсер мультимедийных проектов;
 журналистская работа в европейских странах (Великобритания, Франция);
 награды профессиональных всероссийских конкурсов («Вся Россия», «Культура в эфире»);
 автор и ведущая множества телепроектов;
 автор оригинальных тренингов и курсов для ВУЗов и телекомпаний.

Ссылки 
 медиатренинги.рф Сайт Екатерины Рындык и Ирины Комаровой
 
 Яндекс. Пресс-портреты: Рындык Екатерина
 Портал для журналистов «Живое слово»
 Указ об образовании комиссии по вопросам помилования на территории Нижегородской области
 Интервью газете «Нижегородский Университет»

Телеведущие России
Журналисты России
Телепродюсеры России
Педагоги России
Общественные деятели России
Персоналии:Нижний Новгород
Родившиеся в Нижнем Новгороде
Родившиеся 21 сентября
Выпускники радиофизического факультета Нижегородского государственного университета